Lista di città della Turchia indicate per numero di abitanti.

Collegamenti esterni